Latta ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Latta (* 1956), US-amerikanischer Politiker
 Chris Latta, Pseudonym von Christopher Collins (Schauspieler) (1949–1994), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker
 David Latta (* 1967), kanadischer Eishockeyspieler
 Del Latta (1920–2016), US-amerikanischer Politiker
 Franziska Latta (* 1984), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Ivory Latta (* 1984), US-amerikanische Basketballspielerin
 James P. Latta (1844–1911), US-amerikanischer Politiker
 John Latta (1836–1913), US-amerikanischer Politiker
 Michael Latta (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler
 Nick Latta (* 1993), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Louis Latta (* 1998), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Robert Latta (1865–1932), schottischer Philosoph
 Thomas Aitchison Latta (um 1796–1833), britischer Arzt
 Victoria Latta (* 1951), neuseeländische Vielseitigkeitsreiterin

Latta ist der Name folgender Orte:

 Latta (South Carolina), Vereinigte Staaten